Bouillon – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Akwitania, w departamencie Pireneje Atlantyckie
 Bouillon – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Dolna Normandia, w departamencie Orne
 Bouillon – miasto w Belgii, w prowincji Luksemburg
 Gotfryd z Bouillon
 Kardynał de Bouillon
 Chenecey-Buillon